Соревнования по хоккею на траве на Всеафриканских играх 1999 проходили с 11 по 18 сентября 1999 года в городе Йоханнесбург (ЮАР) среди мужских и женских команд. В турнире приняло участие 6 мужских и 4 женских команд.

В мужском турнире победителем во 2-й раз в своей истории стала сборная ЮАР, второе место заняла сборная Египта, бронзовые медали завоевала сборная Кении.

В женском турнире победителем во 2-й раз в своей истории стала сборная ЮАР, победившая в финале сборную Зимбабве со счётом 8:0. Бронзовые медали завоевала сборная Кении, победившая в матче за 3-е место сборную Намибии со счётом 3:2.

Турнир по хоккею на траве также являлся квалификационным соревнованием для участия в Олимпийских играх 2000. Квалификацию получали одна мужская и одна женская команда — победители соответствующих турниров; соответственно, их получили мужская сборная ЮАР и женская сборная ЮАР. Но затем мужская команда ЮАР была снята с участия в Олимпиаде решением правительства ЮАР, так как там было «слишком много белых игроков».

Медалисты

Регламент соревнований 
В первом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Начисление очков: за победу — 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков. При равенстве очков преимущество получает команда с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

Второй этап проводился только для женских команд. Во второй этап («плей-офф») выходят команды, занявшие первые 4 места (в женском турнире — первые 6 мест). Команды, занявшие 1-е и 2-е место, играют между собой за золотую медаль, занявшие 3-е и 4-е — за бронзовую (в женском турнире — занявшие 5-е и 6-е места играют между собой за итоговое 5-е место). В играх «плей-офф» ничьи не допускаются: если основное время заканчивается вничью, назначается дополнительное время; если и оно заканчивается вничью, назначаются серии послематчевых пенальти.

Результаты игр

Мужчины

Групповой этап

Итоговая таблица

Женщины

Групповой этап 

  Проходят в финал
  Проходят в плей-офф за 3—4 места

Плей-офф

За 1-4 места

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница о мужском турнире на сайте www.todor66.com
 Страница о женском турнире на сайте www.todor66.com

1999
Международные соревнования по хоккею на траве в ЮАР
Сентябрь 1999 года
Спорт в ЮАР в 1999 году